Castello Borromeo può riferirsi a:

 Castello Borromeo (Camairago)
 Castello Borromeo (Cassano d'Adda)
 Castello Borromeo (Corneliano Bertario)
 Castello Borromeo (Origgio)
 Castello Borromeo (Peschiera Borromeo)

Altro
 Palazzo Borromeo
 Villa Borromeo